James W. Putnam – amerykański lekarz neurolog i psychiatra
 James Jackson Putnam – amerykański neurolog, psychiatra i psychoanalityk